Miejscowości w USA:
 Willow Hill – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Willow Hill (ang. Willow Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper